Чхве Ён Гон () (21 июня 1900, Пхёнан-Пукто, Корейская империя — 19 сентября 1976, Пхеньян, КНДР) — корейский государственный и политический деятель, Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР (1957—1972).

В русском языке встречается также вариант перевода имени Цой Ен Ген.

Герой Труда КНДР (1960).

Биография 
Родился 21 июня 1900 года в провинции Пхёнан-Пукто Корейской империи в крестьянской семье.

Принимал участие в выступлениях против японских колонизаторов Кореи с 1920 года.

В 1923 году эмигрировал в Китай, где вступил в коммунистическую партию.

Участвовал в партизанской деятельности против японских вооруженных сил в Маньчжоу-го.

В 1946—1947 годы являлся начальником департамента полиции Временного народного комитета Северной Кореи.

С 1946 по 1955 год был председателем ЦК Демократической партии Кореи.

В 1948—1957 годы работал министром национальной обороны.

В 1948 году также был избран депутатом Верховного народного собрания КНДР.

С 1953 года параллельно занимал пост заместителя председателя кабинета министров КНДР.

В 1955 году вступил в Трудовую партию Кореи, был членом её ЦК и Политического комитета, а также до 1966 года — заместителем председателя ЦК ТПК. С 1966 года — секретарь ЦК ТПК. Сыграл видную роль во внутрипартийном конфликте 1956 года на стороне Ким Ир Сена.

Глава северокорейской делегации на XX съезде КПСС.

В 1957—1972 годы был председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР.

С 1972 года — член Центрального народного комитета КНДР и вице-президент КНДР.

Ушел из жизни 19 сентября 1976 года в Пхеньяне.

Звания и награды 
В 1953 году присвоено звание вице-маршала.

В 1960 году присвоено звание Героя Труда.

Примечания 

Председатели Президиума Верховного народного собрания КНДР
Министры КНДР
Коммунисты Кореи
Партизаны
Члены ЦК Трудовой партии Кореи
Вице-президенты КНДР
Похороненные на Мемориальном кладбище революционеров
Члены Социал-демократической партии Кореи